Botanitsjeskaja kan verwijzen naar een van de volgende Moskouse metrostations:

 Botanitsjeskaja (station MZD)
 Botanitsjeski Sad